Orizzonte degli eventi – concetto della relatività generale riguardante i buchi neri
Punto di non ritorno (Event Horizon) – film del 1997 diretto da Paul W. S. Anderson
Punto di non ritorno (Never Go Back) – romanzo del 2013 di Lee Child
Punto di non ritorno - Before the Flood (Before the Flood) – documentario del 2016 diretto da Fisher Stevens
Jack Reacher - Punto di non ritorno (Jack Reacher: Never Go Back) – film del 2016 diretto da Edward Zwick